Das CAS International Squash Championship 2014 fand vom 20. bis 23. Oktober 2014 in Islamabad, Pakistan statt. Das erstmals seit 2008 wieder ausgetragene Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie International 25.

Titelverteidiger der letztmaligen Austragung war Aamir Atlas Khan, der auch in diesem Jahr das Finale erreichte. Dieses verlor er gegen Omar Abdel Meguid, der die Partie mit 6:11, 6:11, 11:4, 11:5 und 13:11.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Farhan Mehboob einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2014/15
Squashturnier in Islamabad